borbély, foglalkozás
 Borbély, régi magyar családnév